Glogovac est un toponyme qui peut désigner :

Glogovac, un village situé sur le territoire de la Ville de Bijeljina et dans la République serbe de Bosnie ;
Glogovac, un village situé dans la municipalité de Cazin, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;

Glogovac, une localité située dans la municipalité de Koprivnički Bregi, comitat de Koprivnica-Križevci ;

Glogovac, un village situé dans la municipalité de Bela Palanka, district de Pirot ;
Glogovac, un village situé dans la municipalité de Bogatić, district de Mačva ;
Glogovac, une localité située sur le territoire de la Ville de Jagodina, district de Pomoravlje ;
Glogovac, un village situé dans la municipalité de Knjaževac, district de Zaječar ;
Gllogoc/Glogovac, une commune (municipalité) du Kosovo située dans le district de Pristina (selon le Kosovo) ou district de Kosovo (selon la Serbie).